Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lAston Villa Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.

Stagione
I Villains hanno partecipato alle 2 maggiori coppe nazionali uscendo al secondo e terzo turno preliminare, mentre nella seconda divisione inglese sono giunti quinti conquistando un posto per i play-off, dove si sono imposti in finale 2-1 sul Derby County conquistando la promozione in Premier League.

Maglie e sponsor

Rosa 2018-2019 

 
 

 
 

In corsivo i calciatori ceduti durante la stagione

Organigramma societario 
Area tecnica
Allenatore: Dean Smith
Allenatore in seconda: Richard O'Kelly, John Terry
Preparatore dei portieri: Neil Cutler
Preparatori atletici:

Risultati

Championship

Girone di andata

Girone di ritorno

Play-Off

Semifinali

Finale

FA Cup

Terzo Turno

Coppa di Lega

Primo Turno

Secondo Turno

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 

2018-2019